* skowronki (Alaudidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 9, w tym 2 podstawowe
 Skowronki – część miasta Łomża
 Skowronki – osada wsi Radochów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój
 Skowronki – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Skowronki – część wsi Cieniawa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Skowronki – część wsi Łomnica-Zdrój w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Skowronki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Skowronki – część wsi Stare Bożejewo w  woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 Skowronki – część wsi Kąty Rybackie w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Sztutowo
 Skowronki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko

Inne 
 Skowronki – zniesiona nazwa części wsi Kunowo w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń
 Skowronki – poznański chór dziewczęcy